Анатолий Кобяков:
 Кобяков, Анатолий Иванович (род. 1946) — советский и российский учёный, инженер-электромеханик, профессор.
 Кобяков, Анатолий Николаевич (1915—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.